Squaw Valley – jednostka osadnicza w hrabstwie Fresno w Kalifornii (USA). Liczba mieszkańców 2 691.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w roku 1960 odbyły się w innym
Squaw Valley, także w Kalifornii.

CDP w stanie Kalifornia